Kaltenborn ist 

ein Namensbestandteil: 
 der Verwaltungsgemeinschaft Allstedt-Kaltenborn im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt
 der Adelsfamilie Kaltenborn-Stachau

der Name von Ortschaften:
 Kaltenborn, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

 Kaltenborn (Bad Salzungen), Ortsteil der Stadt Bad Salzungen im Wartburgkreis, Thüringen
 Kaltenborn (Colditz), Ortsteil der Stadt Colditz im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Kaltenborn (Gelnhausen), Ortsteil im Stadtteil Haitz von Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kaltenborn (Guben), Ortsteil der Stadt Guben im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Kaltenborn (Kraftsdorf), Ortsteil der Gemeinde Kraftsdorf im Landkreis Greiz, Thüringen
 Kaltenborn (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaltenborn (Nachrodt-Wiblingwerde), Ortsteil der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaltenborn (Niedergörsdorf), Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Kaltenborn (Overath), Ortsteil der Stadt Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaltenborn (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen

der frühere Name:
 von Zalog, Stadtteil von Laibach (Ljubljana) in Slowenien
 Kaltenborn, bis 1893: Zimnawodda, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Zimna Woda (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 von Kaliszkowice Kaliskie, Ortsteil von Mixstadt (Mikstat) in der Wojewodschaft Großpolen, Polen
 von Norra in Estland
 der Verwaltungsgemeinschaft Kaltenborn (bis 2005)
 der ehemaligen Zisterzienserabtei und des Ritterguts Kaltenborn im Mansfelder Land

der Familienname von Personen:
 Carl-Jürgen Kaltenborn (* 1936), Theologie-Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin
 Georg Karl Friedrich von Kaltenborn (1805–1875), deutscher Offizier und Politiker
 Hermann-Josef Kaltenborn (1921–1999), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Karl Heinz Kaltenborn (* 1906) deutscher Wirtschaftsjurist und Politiker (CDU)
 Monisha Kaltenborn (* 1971), österreichische Juristin, Motorsport-Funktionärin und Rennstallbesitzerin
 Olaf Kaltenborn (* 1965), deutscher Publizist und Journalist
 Wilhelm Kaltenborn (* 1937), deutscher Gewerkschafter, Genossenschafter und Autor von Büchern zu den Genossenschaften

Siehe auch:
 Kaltenbronn
 Kaltenbrunn